Близна може да се односи на:
 Близна (Пољска),
 Близна (Рудо), насеље у општини Рудо, Република Српска, БиХ
 Близна (Подгорица), насеље у градској општини Подгорица, Република Црна Гора
 Близна Горња, насеље у општини Марина, Република Хрватска
 Близна Доња, насеље у општини Марина, Република Хрватска